Тиаре́т () — вилайет в северной части Алжира, одноимённый своему административному центру, городу Тиарет.

Географическое положение 
Вилайет расположен в горах Атлас, к юго-западу от столицы Алжира, на границе между густонаселенным севером и малонаселённым югом страны.

Вилайет Тиарет граничит с вилайетами Гализан, Тисемсильт и Медеа на севере, Джельфа на востоке, Лагуат и Эль-Баяд на юге, Саида и  Маскара на западе.

Административное деление 
Административно вилайет разделен на 14 округов и 42 коммун:

Округа

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Вилайеты Алжира